Les Mées (Alpes da Alta Provença)
 Les Mées (Sarthe)